Xian est une graphie occidentale simplifiée du hanyu pinyin utilisé pour la transcription du mandarin qui peut désigner :
 La ville de Xi'an (prononcé en deux syllabes 西安) ;
 Le xian () : un type de subdivision administrative en Chine ;
 Xìàn (献) qui peut faire référence :
 au xian de Xian (献县), une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 à Xiandi (献帝), ou Empereur Xian, un empereur chinois ;
 Xian (仙) : le concept d'immortalité dans le taoïsme ;
 Xian (弦) : un État mineur ayant existé pendant la dynastie Zhou de l'Ouest et la Période des Printemps et Automnes ;
 Xian (闲) : une militante chinoise pour les droits LGBT.

Voir aussi